Jelinčič ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Jelinčič (* 1953), italienischer Bergsteiger und slowenischsprachiger Schriftsteller
 Silvia Jelincic (* 1978), österreichische Journalistin
 Zmago Jelinčič (* 1948), slowenischer Politiker